«Цікаве літературознавство» — книжкова серія, яка випускалась видавництвом «Дніпро» в Українській РСР та Україні упродовж 1990-1991.

Тематика серії мала на меті ознайомити читача, у науково-популярній формі, із цікавими аспектами літературознавства.

Усі книги серії випускались у форматі 70×100/32 (120×165 мм).

Видання серії 

У межах серії, за нетривалий строк її існування, було видано 3 книги.

Джерела 

 Список видань книжкової серії «Цікаве літературознавство» в електронному каталозі ЦНБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

З'явилися 1990
Книжкові серії видавництва «Дніпро»